

Letteratura 
 Worlds Apart  – romanzo di Joe Haldeman del 1983

Cinema
 Worlds Apart – film del 1921 diretto da Alan Crosland
 Worlds Apart – film del 2008 diretto da  Niels Arden Oplev
 Worlds Apart – film del 2015 diretto da Christoforos Papakaliatis

Musica 
 Worlds Apart  – boy band britannica
 Worlds Apart  – album dei Blackjack del 1980
 Worlds Apart  – album dei Saga del 1981
 Worlds Apart  – album dei Subhumans del 1985
 Worlds Apart  – album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 2005
 Worlds Apart  – album dei Silent Force del 2001
 Worlds Apart  – traccia dell'album The Rising di Bruce Springsteen del 2002
 Worlds Apart – album della band metalcore australiana Make Them Suffer del 2017

Televisione 
 Worlds Apart  – episodio della seconda stagione di Oltre i limiti